Перикос има више значења:

 Перикос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Перикос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Перикос (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Перикос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Перикос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Перикос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Перикос, Клуб Депортиво (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Перикос (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Перикос, Пескерија (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Перикос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Перикос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Перикос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику